Macy kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Macy (Indiana)
Macy (Nebraska)